Das Kollegium der Auguren war nach dem Pontifikalkollegium das bedeutendste religiöse Gremium im alten Rom. Die Legende führt es bis auf Romulus und Remus, die Gründerväter der Stadt, zurück. Augur zu sein war daher eine der höchsten religiösen Ehren, die einem Römer zuteilwerden konnte. Die Mitgliedschaft in diesem Kollegium, das zunächst drei, später bis zu sechzehn Mitglieder umfasste, erfolgte durch Kooptation und galt im Prinzip lebenslang. Beides sicherte die Unabhängigkeit der Auguren, die auch über ein umfangreiches Archiv von Entscheidungen verfügten. Wie die folgende Liste zeigt, schloss die Mitgliedschaft im Rat der Auguren aber andere religiöse und politische Tätigkeiten nicht aus.

Gegen Ende der Republik besaß das Augurenkollegium aufgrund seiner staatswichtigen Aufgaben eine gefährliche gesellschaftliche Macht. Daher ist es kein Zufall, dass die Lenker des Staates wie Sulla, Caesar, Marc Anton zugleich auch Auguren waren. Spätestens seit Augustus ist die Verleihung des Augurentitels an den Kaiser eine Selbstverständlichkeit geworden, was zugleich zu einer politischen Kontrolle des Gremiums führte. Auffällig ist auch, dass in der frühen Kaiserzeit sehr viele Auguren später zugleich das Prokonsulat der besonders reichen und angesehenen Provinz Asia bekleideten.

Die Liste gibt bis zum Ende der Republik wohl einigermaßen vollständig die namentlich bekannten Auguren wieder. Die Namen der Auguren während der Kaiserzeit sind hier nur beispielhaft aufgeführt. Lokale Auguren (wie etwa Marcus Tullius) sind nicht enthalten.

Abkürzungen 

Titel:
 cos. = Konsul, namengebender Konsul
 cos. suff. = Suffektkonsul, nachgerückter Konsul
 procos. = Prokonsul

Praenomen:

Liste namentlich bekannter römischer Auguren

Literatur 
 Jörg Rüpke: Fasti sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr. (= Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge. Band 12). 3 Teilbände mit CD, Franz Steiner, Wiesbaden 2005, ISBN 3-515-07456-2.

Weblinks 
 

!
Romischen Auguren